Montecristo peut faire référence :

Géographie 

 à Montecristo, l'île de l'archipel toscan ;
 à Montecristo, la municipalité colombienne située dans le département de Bolívar ;

Entreprise 
 à Monte Cristo, la société française de développement et de distribution de jeux vidéo ;

Cinéma 

 Monte Cristo, un film muet américain de Colin Campbell, sorti en 1912;
 Monte Cristo, un film américain réalisé par Emmett J. Flynn en 1922 ;
 Monte Cristo, un film français réalisé par Henri Fescourt en 1929 ;
 Voir aussi

Littérature 
 Le terme a aussi été utilisé par Alexandre Dumas dans le titre de son roman Le Comte de Monte-Cristo, dont une partie de l'intrigue se déroule sur l'île de Montecristo ;
 Opération Montecristo, album de la saga de bande-dessinée XIII de William Vance et Jean Van Hamme.

Autre 
 Montecristo, un cigare cubain ;
 Défi de Monte-Cristo, événement sportif de nage en eau libre sur longue distance.